Ни́на Па́вловна Родио́нова (31 августа 1930, Иваново-Вознесенск, РСФСР — 24 февраля 2018, Иваново, Россия) — советская и российская художница-акварелист, Народный художник РСФСР (1980), член Союза художников СССР (1956), почётный гражданин Иванова (2018, посмертно). Жена художника Валерия Родионова.

Биография 
С 1945 года училась в Ивановском художественном училище (преподаватели М. И. Малютин, И. Н. Нефёдов, Н. Г. Буров), который окончила в 1950 году.

В 1956 году окончила Московский художественный институт имени Сурикова и в том же году была принята в Союз художников СССР. Работала в Художественном фонде.

В разные годы являлась депутатом областного Совета депутатов, членом ЦК профсоюза работников культуры, председателем Комитета Защиты Мира.

Скончалась 24 февраля 2018 года. Прощание состоялось 26 февраля, в большом ритуальном зале в городе Иваново (ул. Парижской Коммуны, д. 145а).

Творчество 
С 1956 года принимала участие во всесоюзных, республиканских, региональных и областных выставках. Работы художницы хранят 20 музеев России и частные коллекции в Англии, Германии, Италии, Польше, США.

Первая работа «В ссылку» (1955, Ивановский художественный музей), написаная совместно с мужем В. В. Родионовым и посвящённая судьбе О. А. Варенцовой, была представлена на всесоюзной выставке, позднее -  на республиканской в Академии художеств, а затем куплена Ивановским художественным музеем за 16 тысяч рублей. Дипломная работа «Новая ткань» (1956) попала на выставку в Академию художеств, позднее её репродуцировали на почтовых открытках.

Награды 
 Звание «Почетный гражданин города Иваново» (18 мая 2018, посмертно)
 Золотая медаль Союза художников России (2013)
 Знак «За заслуги перед Ивановской областью»
 Медаль «За трудовую доблесть» (1976 и 1986)
 Золотая медаль «Александр Иванов» («за выдающийся вклад в изобразительное искусство России», 2009)
 Серебряная медаль Российской Академии Художеств (1998)
 Лауреат областной премии Ленинского комсомола
 Звание Народный художник РСФСР (1980)
 Звание Заслуженный художник РСФСР (1968)

Примечания 

Преподаватели Ивановского художественного училища
Почётные граждане Иванова